


Lista de mai jos conține localitățile din județul Sibiu.

Vezi și 
Județele României

Sibiu
Localități
 Listă, Localități